Morales kan som auktorsförkortning betyda:

 Clare F. Morales
 J. Francisco Morales
 Sebastián Alfredo de Morales
 Victor R. Morales
 Sebastiàn Alfredo de Morales

Robotskapade auktorsförkortningar